Gai Verres (senador), senador romà, pare del pretor Gai Verres
 Gai Verres, qüestor el 82 aC, pretor el 74 aC, governador de Sicilia 73 aC a 71 aC.